Imigração alemã pode se referir a:

 Imigração alemã no Brasil
 Imigração alemã no Rio Grande do Sul
 Imigração alemã em Santa Catarina
 Colonização alemã em São Paulo
 Imigração alemã nos Estados Unidos da América

Ver também 
 Imigração italiana

Desambiguação